Ангоя — топоним в Республике Бурятия, Россия:
 Ангоя — посёлок в Северо-Байкальском районе.
 Ангоя — станция Восточно-Сибирской железной дороги на Байкало-Амурской магистрали.